Kolling är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Frederik August Vilhelm Kolling
 Harald Kolling
 Janne Kolling
 Valdemar Kolling

Danska efternamn